Scobicia är ett släkte av skalbaggar. Scobicia ingår i familjen kapuschongbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kapuschongbaggar
Scobicia